Jacqueline Gourault, née le  à Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher), est une femme politique française ;
 Robert Gourault, né le  à Vézières (Vienne) et mort le  à Poitiers (Vienne), est un homme politique français.